La famille de Laroze ou Larose (Delaroze après la Révolution française), olim Laroze, est une famille éteinte de la noblesse de robe française, originaire du Bas-Limousin, puis fixée en Bordelais.

Histoire

Patronyme
Laroze est un patronyme fréquent dans le Bas-Limousin qu'il faut classer dans la catégorie des sobriquets floraux. La rose, emblème de la famille, constitue une allusion évidente à l'étymologie du nom ; les armes de cette famille sont dites « parlantes ».

Origines
Le « tristement fameux » généalogiste Louis de Magny rattache la famille de Laroze à une famille homonyme de Castillon-de-Castets. Ce rattachement est inexact, car l'origine de la famille est limousine. Le berceau de la famille se situe dans le hameau de Gorbas, près de Saint-Aulaire. D'extraction roturière, la famille est progressivement sortie de ce « monde d’officiers de la justice et de l’écriture publique, [qui] constituait une basoche de médiocre condition : procureurs, huissiers, greffiers, avoués, praticiens divers », pour s'élever, pour la branche de Bordeaux, dans le système parlementaire. Les Laroze exercent leurs premières juridictions à Gorbas, Laleu, puis Saint-Aulaire, au cours du  siècle. Deux frères donnent naissance à deux branches : Annet à la branche de Saint-Cyr ; Pierre à la branche de Bordeaux.

Branche de Saint-Cyr

Branche de Bordeaux

Branche aînée

Branche cadette

Alliances
d'Anglade, Brossard de Favières, Campagne (de), Chancel (de), Cardez, Coing (du), Decoud, Dississary, Donnève de Puyssugeal, Gentil (de), Kersaint-Gilly (de), Lasnier de Lavalette, Le Tellier de Baumarais, Pascarel de Laplace (de), Pontet de Perganson, Prodel de La Rivière, Saint-Marc (de), Ruat (de), Vialle de la Malignie, etc.

Galerie

Châteaux et hôtels

Châteaux
 Manoir de Saint-Cyr-la-Roche
 Château Gruaud-Larose
 Château Larose-Perganson
 Château Larose-Trintaudon
 Château Cazeaux, Saint-Paul-de-Blaye

Hôtels
 Hôtel de Laroze, 91, cours d'Albret, Bordeaux, légué aux hôpitaux de Bordeaux.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie
 Louis de Magny, Nobiliaire universel : Notice sur la maison La Roze, Archives de la Noblesse, 1843.
 Charles-René d'Hozier, Armorial général, 1697.
 J. de Bourrousse de Laffore, Nobiliaire de Guyenne et de Gascogne, t. I, 1883.
Archives historiques de la Gironde, t. XIII, fol. 134.
 Dom Vaissète, Histoire générale du Languedoc, t. IV, pp. 26 et 519.
 Élie Dufaure, Notice sur les familles du Faure et de Gimel, Versailles, 1854.

Articles connexes
 Parlement de Bordeaux
 Noblesse de robe
 Château Gruaud Larose

Famille noble de Guyenne